Il singolare femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989, facente parte del WTA Tour 1989, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva che ha battuto in finale Jenny Byrne per 6–4, 6–1.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Chris Evert (secondo turno)
  Helena Suková (semifinale)
  Pam Shriver (quarti di finale)
  Manuela Maleeva (campionessa)

 Lori McNeil (primo turno) 
 Catarina Lindqvist (quarti di finale) 
 Nicole Provis (secondo turno) 
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Virginia Slims of Indian Wells 1989